W Polsce
 Kołczyn – wieś w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Rokitno 
 Kołczyn – wieś w woj. lubuskim, w pow. sulęcińskim, w gminie Krzeszyce
 Kołczyn –  gromada w powiecie sulęcińskim

Zobacz też 
 Kolonia Kołczyn – część wsi Kołczyn w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Rokitno